Westhill – miasto w Szkocji, w hrabstwie Aberdeenshire
 Westhill – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Highland